Miejscowości w Polsce
 Baczyna-Kolonia – kolonia w woj. lubuskim w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn
 Baczyna-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część miasta Gorzów Wielkopolski w woj. lubuskim